O nome Elida foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Elida (1984) - 
 Furacão Elida (1990) - furacão de categoria 2 que causou danos mínimos na ilha Socorro, próximo à costa pacífica do México.
 Tempestade tropical Elida (1996) - chegou a ameaçar a Península da Baixa Califórnia. Sem danos.
 Furacão Elida (2002) - um dos mais intensos furacões já observados na bacia do Oceano Pacífico nordeste, alcançando a intensidade equivalente a um furacão de categoria 5. No entanto, não provocou danos por se situar distante da costa pacífica do México.
 Furacão Elida (2008) - furacão de categoria 2 a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos. Ocorreu em Julho de 2008.

Desambiguação